Osoby o tym nazwisku:
 Jan Feliks Radziejowski – polski urzędnik okresu staropolskiego
 Hieronim Radziejowski – polski urzędnik okresu staropolskiego, ambasador
 Michał Stefan Radziejowski – rzymskokatolicki duchowny, urzędnik
 Mikołaj Radziejowski – polski urzędnik okresu staropolskiego
 Stanisław Radziejowski –  polski urzędnik okresu staropolskiego
 Stanisław Radziejowski – polski malarz
 Ignacy Radziejowski – powstaniec listopadowy
 Jan Karol Radziejowski – polski urzędnik okresu staropolskiego